Бюисса́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05025.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 172 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 95 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 74 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 77,9 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 74 активных работали 66 человек (35 мужчин и 31 женщина), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 21 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Риссан (XIX век)
 Церковь Сен-Бартелеми (1849 год)

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки